Bibikow () ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Wladimirowitsch Bibikow (1900–1986), sowjetischer Schauspieler und Regisseur 
 Dmitri Gawrilowitsch Bibikow (1792–1870), russischer General und Innenminister
 Dmitri Iwanowitsch Bibikow (1916–1997), sowjetischer Zoologe
 Ilja Gawrilowitsch Bibikow (1794–1867), russischer General 
 Jakow Lwowitsch Bibikow (1902–1976), sowjetischer General